Osoby o tym nazwisku:
 Micha Josef Berdyczewski – żydowski pisarz, eseista i filozof
 Siemion Berdyczewski – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych